Kungur () è una città della Russia di circa 70.000 abitanti, che si trova nel Kraj di Perm' lungo il corso dell'Iren', capoluogo del Kungurskij rajon.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città del Territorio di Perm'